EK 2013 kan verwijzen naar: 

  Atletiek:
 Europees kampioenschap indoor
  Basketbal:
 Europees kampioenschap mannen
 Europees kampioenschap vrouwen
  Hockey:
 Europees kampioenschap mannen
 Europees kampioenschap vrouwen
  Judo:
 Europees kampioenschap
  Voetbal:
 Europees kampioenschap mannen onder 21
 Europees kampioenschap mannen onder 19
 Europees kampioenschap mannen onder 17
 Europees kampioenschap vrouwen
 Europees kampioenschap vrouwen onder 19
 Europees kampioenschap vrouwen onder 17
  Schaatsen:
 Europees kampioenschap